Büscher  ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Büscher (1899–1949), deutscher KZ-Kommandant im KZ Plaszow
 Bernhard Büscher (* 1948), deutscher Schriftsteller und Polizist 
 Brigitte Büscher (* 1966 oder 1967), deutsche Journalistin
 Franz Christoph Büscher (1848–1928), deutscher Jurist
 Friederike Büscher (1913–2004), deutsche Politikerin
 Heizo Büscher (1564–1598), deutscher Philosoph, Theologe, Pastor und Autor, siehe Heizo Buscher
 Johann Gottfried Büscher (1715–1798), deutscher Mediziner
 Josef Büscher (1918–1983), deutscher Schriftsteller
 Julian Büscher (* 1993), deutscher Fußballspieler, siehe Julian Engels
 Kornelius Büscher, deutscher Fußballspieler
 Lutz Büscher (* 1937), deutscher Fernsehregisseur
 Martin Büscher (* 1957), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Tobias Büscher (* 1964), deutscher Journalist und Autor
 Ulrich Büscher (1958–2020), deutscher Fußballspieler
 Vitus Büscher (Vitus Buscher; 1602–1666), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Buscher
 Büscherhof